Yves Simon peut faire référence à :
 Yves Simon (1903-1961), un philosophe politique français ;
 Yves Simon (1944-), un auteur-compositeur-interprète et écrivain français ;
 Yves Simon (1951-), un homme politique français.